Inno nazionale del Regno di Jugoslavia
 Inno nazionale della Jugoslavia Federale Democratica